Воро́вка:
 Воро́вка — женщина, систематически совершающая воровство.

Фильмы 
 «Воровка» — фильм 1966 года.
 «Воровка» — фильм 1987 года.
 «Воровка» — фильм 1994 года.
 «Воровка» — телевизионный сериал.

Гидроним 
 Воровка — река, приток Пры.
 Воровка — река, приток Уды.

См. также 
 Вор